Sirén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aatto Sirén (1873–1955), finländsk riksdagsledamot
 Eva-Lis Sirén
Gustaf Sirén (1920−2008), finländsk skogsvetare
 Heikki Sirén
 Johan Sigfrid Sirén
 Kaija Sirén
 Maynie Sirén
 Mikko Sirén
 Olle Sirén
 Osvald Sirén (1879–1966), finländsk konsthistoriker
Saara-Sofia Sirén (född 1985), finländsk riksdagsledamot
 Ville Sirén